Золтан Хусарик (; *14 травня 1931 село Домонь, на північ від Будапешта — †15 жовтня 1981, Будапешт) — угорський графік, художник по костюмах, кінорежисер.
 Ладислав Хусарик — словацький боксер.